Heartbeat: The Abbreviated King Crimson – album grupy King Crimson z 1991 r.
 Heart Beat – album grupy Space Tribe z 2002 r.
 Heart Beat (Xīntiào) – album Leehoma Wanga z 2008 r.